A Psyence a Go Go hide japán gitáros és énekes koncertalbuma, mely 2008. március 19-én jelent meg. A lemez 18. helyen végzett az Oricon slágerlistáján. A koncertalbum három lemezből áll, melyeken az 1996. október 20-i tokiói koncert felvételei hallhatóak.

Számlista

Források

2008 nagylemezei
Hard rock albumok
Hide-albumok
Koncertfelvételek